Салиньи — французская фамилия и топоним:

 Салиньи-ле-Виф () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр.
 Салиньи-сюр-Рудон () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Салиньи, Шарль, герцог де Сан-Джермано (; 1772—1809) — французский и неаполитанский генерал.